Szabó Róbert
 Szabó Róbert (1932) újságíró, szerkesztő
 Szabó Róbert (1960) repülőmodellező
 Szabó Róbert (1962) labdarúgó játékvezető
 Szabó Róbert (1975) csillagász
 Szabó Róbert (1982) politikus, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
 Szabó Róbert (1968) újságíró, az Autó-Motor újság főszerkesztője
hasonlónevűek
 Szabó László Róbert (1962) Marabu, karikaturista, képregényrajzoló
 Szabó Róbert Csaba (1981) erdélyi magyar író, szerkesztő